Ten artykuł zawiera listę państw świata według nominalnego produktu krajowego brutto wyrażonego w milionach USD w cenach bieżących. Dane nie uwzględniają różnic w poziomie cen pomiędzy państwami oraz spadku siły nabywczej dolara dlatego nie można na ich podstawie określić tempa wzrostu gospodarczego. Oprócz państw na listach zostały uwzględnione gospodarki niebędące państwami (świat, Unia Europejska, strefa euro i terytoria zależne) oraz niektóre nieistniejące już państwa (np. Czechosłowacja, ZSRR). Pierwsza lista przedstawia dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, druga przedstawia dane Banku Światowego, a trzecia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zobacz też 
 Lista państw świata według PKB nominalnego per capita
 Lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej)
 Lista państw świata według PKB (parytet siły nabywczej) per capita

Przypisy 

Wskaźniki makroekonomiczne
Listy związane z gospodarką